Николай Аргамаков:
 Аргамаков, Николай Андреевич (1785 — после 1821) — генерал-майор, герой Бородинского сражения.
 Аргамаков, Николай Николаевич (1870 — после 1930)  — русский генерал-майор. Примечания